Le nom propre Varin se trouve dans :

Patronyme 

 Achille Varin (1863-1942), peintre français ;
 Adolphe Varin (1821-1897), dessinateur, graveur et photographe français ;
 Amédée Varin (1818-1883), graveur français ;
 Claire Varin écrivaine québécoise née à Montréal ;
 Éric Varin (né en 1976), pongiste français ;
 François Varin (1644 - ?), médailleur français, fils de Jean Varin ;
 Jacques Pierre Varin (1745-1823), général de brigade français ;
 Jean Varin (1604-1672), sculpteur et graveur français ;
 Jean-Baptiste Varin (1810-1899), député canadien ;
 Joseph Varin (1740-1800), graveur français ;
 Joseph Varin (1769-1850), prêtre et jésuite français ;
 Philippe Varin, (1952-), personnalité française du monde des affaires ;
 Quentin Varin (vers 1570 -1634), peintre français.

Pseudonyme 

 Varin, pseudonyme de Charles Voirin (1798-1869), auteur dramatique français.

Toponymes

Rue Varin, une rue de Liège.

est un district de la province de Siem Reab.

Zec Varin est une zone d'exploitation contrôlée (zec) située dans le territoire non organisé de la MRC Rivière-aux-Outardes, dans la Manicouagan (municipalité régionale de comté), dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec.

Battenans-Varin est une commune située dans le département du Doubs.

, un village de la province de Markazi, Iran
 , un village de la province de Markazi, Iran

Varín est un village ().

Liens externes 
 
 Les Varins, un peuple germanique qui vivaient en Allemagne du Nord actuelle.

Patronyme normand
Homonymie d'hydronyme